Приморская низменность:
 Приморская низменность — низменность, тянущаяся вдоль побережья моря.
 Приморская низменность (Балтийское море) — низменность, тянущаяся вдоль большей части прибалтийского побережья Балтийского моря.
 Приморская низменность (Каспийское море)
 Приморская низменность (Средиземное море)